David Davies
 David Davies (1970) brit politikus, a Sunak-kormány tagja
 David Davies (1985) olimpiai, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes walesi úszó
hasonló néven
 Dave Davies (1947) angol gitáros, énekes, dalszerző